Эди́с Элка́севич (, 18 февраля 1983, Приедор, Югославия) — хорватский легкоатлет, выступавший в толкании ядра и метании диска. Участник летних Олимпийских игр 2004 года.

Биография 
Эдис Элкасевич родился 18 февраля 1983 года в югославском городе Приедор (сейчас в Боснии и Герцеговине).

Выступал в легкоатлетических соревнованиях за «Динамо» из Загреба.

В 2002 году выиграл юниорский чемпионат мира в Кингстоне. В июне в Загребе установил юниорский рекорд мира, толкнув 6-килограммовое ядро на 21,96 метра. Он держался до июня 2009 года, когда достижение Элкасевича побил Давид Шторль из Германии.

В 2004 году вошёл в состав сборной Хорватии на летних Олимпийских играх в Афинах. В квалификации толкания ядра занял 35-е место среди 36 участников с результатом 18,44 метра — на 1,96 метра хуже квалификационной планки.

В 2005 году участвовал в чемпионате мира по лёгкой атлетике в Хельсинки, где не преодолел квалификацию с результатом 18,59. В том же году стал чемпионом Средиземноморских игр в Альмерии.

Также выступал в международных турнирах в метании диска.

Личные рекорды 

 Толкание ядра — 20,94 (23 июня 2005, Веленье)
 Метание диска — 60,54 (23 апреля 2005, Сан-Диего)

Примечания 

Толкатели ядра Хорватии
Метатели диска Хорватии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы Средиземноморских игр по лёгкой атлетике